Die 5. Legislaturperiode der bremischen Bürgerschaft lief von 1959 bis 1963. Sie wurde eingeleitet durch die Wahl vom 11. Oktober 1959.

Die Wahlbeteiligung belief sich auf 79,2 %.

Präsident der Bürgerschaft war August Hagedorn (SPD).

Wahlergebnis 

Hinweis: Die DP trat ab 1961 als Gesamtdeutsche Partei (GDP) und ab 1962 als DP Bremen auf.

Abgeordnete 
Hinweis: Die Bremerhavener Abgeordneten waren nur im Landtag vertreten. Das Mandat von Senatoren ruhte.

Siehe auch 

 Wahlergebnisse und Senate in Bremen
 Senat Kaisen VI (SPD/FDP)

Literatur 
 Norbert Korfmacher: Mitgliederverzeichnis der Bremischen Bürgerschaft 1946 bis 1996 (= Kommunalpolitik, Band 1). Lit, Münster 1997, ISBN 3-8258-3212-0.
 Karl Marten Barfuß (Hrsg.): Geschichte der Freien Hansestadt Bremen von 1945 bis 2005. Band 4: Horst Lange: Statistik. Edition Temmen, Bremen 2009, ISBN 978-3-86108-594-2.

 06